Esistono più comuni francesi con questo nome

Montgaillard – Ariège
Montgaillard – Aude
Montgaillard – Landes
Montgaillard – Alti Pirenei
Montgaillard – Tarn
Montgaillard – Tarn e Garonna